Zubieta bezeichnet
 Zubieta (Navarra), Gemeinde in Navarra

Den Namen Zubieta tragen

 Alberto Alemán Zubieta (* 1951), panamaischer Ingenieur
 Ángel Zubieta (1918–1985), spanischer Fußballspieler
 Lenin Zubieta (* 1984), bolivianischer Straßenradrennfahrer
 Sebastián Zubieta, argentinischer Komponist und Musikpädagoge